Daneschwar oder Daneshvar ist der Familienname folgender Personen:

 Bardya Daneschwar (* 2006), iranische Schachspielerin
 Simin Daneschwar (1921–2012), iranische Autorin